Жуго́н-ле-Лак, Жуґон-ле-Лак () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на захід від Парижа, 60 км на північний захід від Ренна, 35 км на схід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2016 року Жугон-ле-Лак і Доло було об'єднано в новий муніципалітет Жугон-ле-Лак - Коммюн-нувель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 699 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1716,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Жугон-ле-Лак 
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Жугон-ле-Лак 
 [ Розташування муніципалітету Жугон-ле-Лак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор